Тетрадь смерти — японский телевизионный сериал, основанный на одноимённой манге Цугуми Обы и Такэси Обаты. Снят режиссёрами Рюйти Иноматой и Рё Нисимура.

Премьера дорамы состоялась на NTV 5 июля 2015 года. Первый эпизод получил рейтинг зрительской аудитории 16,9 % в Регионе Канто.

Актёры 
 Масатака Кубота — Лайт Ягами
 Кэнто Ямадзаки — L (Эл)
 Мио Юки — Ниа / Мэлло
 Хинако Сано — Миса Аманэ
 Ютака Мацусигэ — Соитиро Ягами (отец Лайта)
 Кадзуаки Дзанкаи — Ватари
 Дзюн Фукусима — озвучка Рюка
 Дайсаку Нисино — захват движения для Рюка
 Аюми Цунэмацу — озвучка Рэм.
 Рэйко Фудзивара — Саю Ягами
 Гоки Маэда — Тота Мацуда
 Томохиса Югэ — Сюити Аидзава 
 Дзиро Сато — Кандзо Моги
 Мегуми Секи — Сёко Химура / Халле Лиднер
 Кадзуаки Ханкаи — Квелиш Вамми / Ватари
 Йен Мур — Линд Л. Тэйлор

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный веб-сайт 

Тетрадь смерти